Ein Hycean-Planet (ein Begriff der sich aus den Wörtern Wasserstoff () und Ozean () zusammensetzt) ist ein hypothetischer Typ eines habitablen Planeten, der als heißer, Wasser bedeckter Planet mit einer wasserstoffreichen Atmosphäre beschrieben wird, der möglicherweise Leben beherbergen kann. Den Forschern zufolge könnten zu den sogenannten hyceanen Planeten, basierend auf der Planetendichte, sowohl felsige Supererden als auch Mini-Neptune (wie K2-18b und TOI-1231 b) gehören, und es wird daher erwartet, dass sie in der Exoplanetenpopulation zahlreich vertreten sind. 

Hycean-Planeten könnten “im Vergleich zu früheren Überlegungen für bewohnbare Planeten deutlich größer sein, mit Radien von bis zu 2,6 R⊕ (2,3 R⊕) bei einer Masse von 10 M⊕ (5 M⊕)”. Außerdem kann die habitable Zone (HZ) solcher Planeten deutlich “breiter sein als die erdähnlicher habitabler Zonen”. Die damit verbundene planetarische Gleichgewichtstemperatur kann “bei späten M-Zwergen” bis zu 500 K (227 °C; 440 °F) betragen. 

Außerdem könnten Rotationsgebundene “Dunkle Hycean”-Welten (“bewohnbare Bedingungen nur auf ihren permanenten Nachtseiten”) oder “Kalte Hycean”-Welten (mit “vernachlässigbarer Einstrahlung”) sein. Hycean-Planeten könnten schon bald von terrestrischen Teleskopen und Weltraumteleskopen wie dem James Webb Space Telescope (JWST), das Ende 2021 gestartet ist, auf Biosignaturen untersucht werden.

Weblinks

Einzelnachweise  

Hypothetisches astronomisches Objekt
Planetenklasse